Tha Carter — четвёртый студийный альбом американского хип-хоп-исполнителя Лил Уэйна, выпущенный 29 июня 2004 году. Альбом продюсировался лейблом Cash Money Records.

В 2004 году альбом Tha Carter добрался до пятого места в чарте Billboard 200 и до второго в Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums. Впоследствии альбом получил «золотой статус», присуждаемый RIAA, и продался в США тиражом 900,000 копий.

Впоследствии альбом получил продолжение в четырёх сиквелах: Tha Carter II (), Tha Carter III (), Tha Carter IV (), Tha Carter V ().

Список композиций

Позиции в чартах

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Tha Carter на сайте Lil-Wayne.ru

Хип-хоп-альбомы
Альбомы Лила Уэйна
Альбомы Cash Money Records
Альбомы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний